Габбьядини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Габбьядини, Маноло (род. 1991) — итальянский футболист.
 Габбьядини, Марко (род. 1968) — англо-итальянский футболист.
 Габбьядини, Мелания (род. 1983) — итальянский футболист.
 Габбьядини, Риккардо (род. 1970) — валлийский футболист.